U-178 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-142 z okresu I wojny światowej
 U-178 – niemiecki okręt podwodny typu IXD-2 z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-178 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich